

Persone
 Giovanni Battista Lampi – pittore italiano
 Mattia Lampi – pittore italiano
 Veli Lampi – calciatore finlandese

Altro
 Lampi (Lightning) – romanzo di Dean Koontz

Pagine correlate 
lampo